Kober může být:
mytologie
 Kober (mytologie) – mytická bytost, patron Slavkovského lesa (obdoba Krakonoše)

německé příjmení
 Adolf Kober (1879–1958), rabín a židovsko-německý historik
 Alice Koberová (1906–1950), americká archeoložka 
 Amelie Koberová(1987), německá snowboardistka
 Karel Bohuš Kober (1849–1890), český atlet a spisovatel
 Kryštof Kober z Koberšperku († 1621), pražský měšťan a jeden z direktorů
 Franz (Josef) Kober (1956), německý inženýr
 Ignác Leopold Kober (1825–1866), české nakladatelství, tiskárny, knihkupci
 Lars Kober (1976), německý kanoista
 Leopold Kober (1883–1970), rakouský geolog
 Martin Kober (1550–1609), německý malíř
 Theodor Kober (1865–1930), německý inženýr, vynálezce a designer

Köber 
Köber nebo Koeber, příjmení těchto osob:

 Raphael von Koeber (1848–1923), německý/ruský filozof
 Sebastian Köber (1979)

Související články 
 Berlandieri x Riparia Kober 5BB
 Kobry

Německá příjmení